Михаи́л Кондра́тьев:
 Кондратьев, Михаил Александрович (в монашестве Мефодий; род. 1957) — епископ Русской православной церкви, епископ Каменский и Алапаевский.
 Кондратьев, Михаил Григорьевич (род. 1948) — советский и российский музыковед.
 Кондратьев, Михаил Леонидович (1906—1984) — советский актёр театра и кино.
 Кондратьев, Михаил Николаевич (1879—1943) — русский архитектор.
 Кондратьев, Михаил Павлович (1829—1890) — русский минералог.
 Кондратьев, Михаил Юрьевич (1956—2015) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАО.